Дисциплина 20 километара ходање у мушкој конкуренцији на Олимпијским играма 2008. у Пекингу одржана је у 16. августа око урбаног склопа специфично дизајнираног за такмичење у Пекингу, а циљ је био на Националном стадиону у Пекингу. Квалификациона норма износила је 2:23,00 (A норма) и 2:24,30 (B норма).

Учествовао је 51 такмичар из 26 зењаља.

Није било олимпијских и националних рекорда.

Рекорди пре почетка такмичења 
(15. августа 2008)

Освајачи медаља

Резултати 
16. август 9,00

РС= најбоље време сезоне, ЛР= лични рекорд, ДКВ= дисквалификован

Пролазна времена 

и. в. = исто време

Извори

Спољашње везе 
 Резултати МОКа

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Ходање 20 километара на Летњим олимпијским играма